Prva makedonska fudbałska liga 2011/2012 była 20. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 30 lipca 2011 do 23 maja 2012 rozegrały 33 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Obrońcą tytułu była drużyna Shkëndija Tetovo.
Mistrzostwo po raz szósty w historii zdobyła drużyna Vardar Skopje.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
Teteks Tetovo wygrał w karnych mecz ze Skopje z trzecią drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Horizont Turnovo wygrał 1:0 mecz z Gorno Lisicze z czwartą drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2011/2012 - rsssf
 Prva liga 2011/2012 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2011 w Macedonii
2012 w Macedonii